Mamadou Samassa – francuski piłkarz malijskiego pochodzenia, reprezentant Mali; bramkarz.
 Mahamadou Samassa – francuski piłkarz malijskiego pochodzenia, reprezentant Mali; napastnik. Jego imię bywa zapisywane jako Mamadou